Udjat kann sich beziehen auf:
Udjat-Auge, ein Synonym für das Horusauge, eine Hieroglyphe und altägyptisches magisches Symbol
ungewöhnliche Transkription von Wadjet, eine altägyptische Schlangengöttin